Amerikai Egyesült Államok
Valdez (Alaszka)
Valdez (Florida)
Valdez (Kalifornia)
egyéb
Exxon Valdez, tankhajó